Termenul „fibulă” se poate referi la: 
 Fibulă, peroneu (în anatomie, os lung și subțire situat între genunchi și gleznă)
 Fibulă, agrafă ornamentală folosită în antichitate